Кубок Президента ОАЕ з футболу 2017—2018 — 42-й розіграш кубкового футбольного турніру в ОАЕ. Титул володаря кубка всьоме здобув Аль-Айн.

Груповий етап 
Матчі пройшли з 22 вересня по 21 жовтня 2017 року.

Група A 

Позначення:

Група B 

Позначення:

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 січня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 січня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|17 січня 2018

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|11 квітня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 квітня 2018

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 квітня 2018

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Президента ОАЕ на goalzz 
 Кубок Президента ОАЕ на soccerway 

2017—2018
ОАЕ
ОАЕ